|-
|16251 Barbifrank||2000 HX48|| align=right|15,7|| align=right|2,427|| align=right|0,218|| align=right|1,69|| align=right|3,780||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16252 Franfrost||2000 HQ51|| align=right|14,3|| align=right|2,460|| align=right|0,181|| align=right|2,28|| align=right|3,857||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16253 Griffis||2000 HJ52|| align=right|14,1|| align=right|3,046|| align=right|0,134|| align=right|11,34|| align=right|5,316||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16254 Harper||2000 HZ53|| align=right|14,6|| align=right|2,856|| align=right|0,067|| align=right|2,44|| align=right|4,825||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16255 Hampton||2000 HX63|| align=right|14,3|| align=right|2,953|| align=right|0,117|| align=right|00,86|| align=right|5,073||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16256)||2000 JM2|| align=right|14,5|| align=right|1,948|| align=right|0,089|| align=right|21,76|| align=right|2,717||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16257)||2000 JY6|| align=right|12,6|| align=right|2,777|| align=right|0,111|| align=right|19,97|| align=right|4,626||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16258 Willhayes||2000 JP13|| align=right|14,8|| align=right|2,467|| align=right|0,130|| align=right|8,65|| align=right|3,874||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16259 Housinger||2000 JR13|| align=right|14,5|| align=right|2,687|| align=right|0,165|| align=right|11,28|| align=right|4,403||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16260 Sputnik||2000 JO15|| align=right|14,2|| align=right|2,402|| align=right|0,192|| align=right|4,68|| align=right|3,722||MBA||9. maj 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(16261)||2000 JF18|| align=right|12,3|| align=right|2,977|| align=right|0,044|| align=right|10,10|| align=right|5,135||MBA||4. maj 2000||Nanyo||Nanyo
|-
|16262 Rikurtz||2000 JR32|| align=right|14,4|| align=right|3,054|| align=right|0,037|| align=right|2,73|| align=right|5,337||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16263)||2000 JV37|| align=right|14,4|| align=right|3,205|| align=right|0,159|| align=right|00,14|| align=right|5,738||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16264 Richlee||2000 JH40|| align=right|14,9|| align=right|2,648|| align=right|0,087|| align=right|3,17|| align=right|4,308||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16265 Lemay||2000 JL43|| align=right|14,2|| align=right|3,121|| align=right|0,174|| align=right|1,05|| align=right|5,513||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16266 Johconnell||2000 JX43|| align=right|14,3|| align=right|2,844|| align=right|0,086|| align=right|16,22|| align=right|4,796||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16267 Mcdermott||2000 JY43|| align=right|14,6|| align=right|3,001|| align=right|0,057|| align=right|2,56|| align=right|5,198||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16268 Mcneeley||2000 JD44|| align=right|16,1|| align=right|2,443|| align=right|0,168|| align=right|1,60|| align=right|3,818||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16269 Merkord||2000 JP44|| align=right|14,9|| align=right|3,115|| align=right|0,170|| align=right|00,75|| align=right|5,497||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16270)||2000 JH48|| align=right|12,7|| align=right|2,653|| align=right|0,068|| align=right|9,49|| align=right|4,319||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16271 Duanenichols||2000 JC55|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,143|| align=right|4,53|| align=right|3,778||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16272)||2000 JS55|| align=right|12,4|| align=right|3,118|| align=right|0,196|| align=right|17,21|| align=right|5,505||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16273 Oneill||2000 JS56|| align=right|14,4|| align=right|2,299|| align=right|0,057|| align=right|4,30|| align=right|3,486||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16274 Pavlica||2000 JX56|| align=right|14,9|| align=right|2,367|| align=right|0,153|| align=right|7,29|| align=right|3,641||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16275)||2000 JP58|| align=right|13,3|| align=right|2,634|| align=right|0,179|| align=right|4,30|| align=right|4,275||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16276)||2000 JX61|| align=right|13,9|| align=right|2,618|| align=right|0,187|| align=right|9,68|| align=right|4,235||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16277)||2000 JW74|| align=right|13,7|| align=right|2,754|| align=right|0,078|| align=right|8,47|| align=right|4,571||MBA||4. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(16278)||2000 JM77|| align=right|13,1|| align=right|3,189|| align=right|0,181|| align=right|00,99|| align=right|5,693||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(16279)||2000 KJ23|| align=right|13,5|| align=right|3,080|| align=right|0,128|| align=right|2,40|| align=right|5,404||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|16280 Groussin||2000 LS6|| align=right|14,5|| align=right|2,236|| align=right|0,161|| align=right|5,04|| align=right|3,342||MBA||1. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(16281)||2071 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,662|| align=right|0,103|| align=right|2,15|| align=right|4,343||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16282)||2512 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,620|| align=right|0,026|| align=right|1,45|| align=right|4,240||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16283)||2545 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,766|| align=right|0,173|| align=right|9,55|| align=right|4,599||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16284)||2861 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,148|| align=right|00,53|| align=right|5,419||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16285)||3047 P-L|| align=right|12,6|| align=right|3,045|| align=right|0,172|| align=right|13,37|| align=right|5,312||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16286)||4057 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,856|| align=right|0,035|| align=right|5,50|| align=right|4,826||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16287)||4096 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,052|| align=right|0,121|| align=right|14,51|| align=right|5,331||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16288)||4169 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,659|| align=right|0,120|| align=right|4,88|| align=right|4,335||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16289)||4201 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,031|| align=right|3,90|| align=right|4,686||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16290)||4204 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,987|| align=right|0,052|| align=right|9,97|| align=right|5,161||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16291)||4315 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,869|| align=right|0,027|| align=right|1,46|| align=right|4,858||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16292)||4557 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,244|| align=right|0,253|| align=right|3,04|| align=right|3,361||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16293)||4613 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,248|| align=right|3,50|| align=right|4,098||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16294)||4758 P-L|| align=right|15,1|| align=right|3,094|| align=right|0,150|| align=right|5,00|| align=right|5,442||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16295)||4820 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,056|| align=right|0,024|| align=right|9,45|| align=right|5,342||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16296)||6308 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,029|| align=right|2,34|| align=right|4,098||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16297)||6346 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,785|| align=right|0,080|| align=right|13,15|| align=right|4,648||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16298)||6529 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,102|| align=right|0,158|| align=right|2,24|| align=right|5,463||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16299)||6566 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,553|| align=right|0,296|| align=right|4,37|| align=right|4,078||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16300)||6569 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,226|| align=right|0,135|| align=right|2,71|| align=right|5,793||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16301)||6576 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,304|| align=right|0,086|| align=right|4,06|| align=right|3,496||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16302)||6634 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,105|| align=right|0,120|| align=right|3,66|| align=right|5,471||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16303)||6639 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,104|| align=right|0,157|| align=right|2,80|| align=right|5,467||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16304)||6704 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,384|| align=right|0,203|| align=right|1,27|| align=right|3,680||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16305)||6707 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,007|| align=right|0,030|| align=right|3,08|| align=right|5,215||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16306)||6797 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,154|| align=right|2,01|| align=right|3,694||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16307)||7569 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,330|| align=right|0,110|| align=right|4,18|| align=right|3,555||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16308)||7627 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,648|| align=right|0,169|| align=right|3,75|| align=right|4,309||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16309)||9054 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,121|| align=right|3,68|| align=right|4,082||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16310)||1043 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,398|| align=right|0,185|| align=right|2,19|| align=right|3,713||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16311)||1102 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,322|| align=right|0,090|| align=right|6,30|| align=right|3,537||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16312)||1122 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,759|| align=right|0,076|| align=right|4,95|| align=right|4,582||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16313)||1199 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,840|| align=right|0,062|| align=right|1,16|| align=right|4,786||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16314)||1248 T-1|| align=right|13,9|| align=right|3,117|| align=right|0,110|| align=right|4,04|| align=right|5,503||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16315)||2055 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,589|| align=right|0,234|| align=right|16,98|| align=right|4,165||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16316)||2089 T-1|| align=right|13,9|| align=right|3,209|| align=right|0,186|| align=right|00,36|| align=right|5,748||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16317)||2127 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,136|| align=right|0,091|| align=right|1,45|| align=right|3,121||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16318)||2128 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,350|| align=right|0,143|| align=right|2,09|| align=right|3,602||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16319)||3252 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,343|| align=right|0,121|| align=right|2,45|| align=right|3,585||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16320)||4078 T-1|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,182|| align=right|4,62|| align=right|3,326||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16321)||4225 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,030|| align=right|8,25|| align=right|3,705||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16322)||4409 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,050|| align=right|4,81|| align=right|3,515||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16323)||1107 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,750|| align=right|0,184|| align=right|2,21|| align=right|4,559||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16324)||1181 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,964|| align=right|0,098|| align=right|1,04|| align=right|5,101||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16325)||1332 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,965|| align=right|0,149|| align=right|2,28|| align=right|5,104||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16326)||2052 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,843|| align=right|0,046|| align=right|1,20|| align=right|4,794||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16327)||3092 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,576|| align=right|0,043|| align=right|12,95|| align=right|4,133||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16328)||3111 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,541|| align=right|0,108|| align=right|13,44|| align=right|4,051||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16329)||3255 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,817|| align=right|0,072|| align=right|3,86|| align=right|4,728||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16330)||3276 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,009|| align=right|5,41|| align=right|4,247||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16331)||4101 T-2|| align=right|13,1|| align=right|3,164|| align=right|0,138|| align=right|1,86|| align=right|5,626||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16332)||4117 T-2|| align=right|13,1|| align=right|3,142|| align=right|0,137|| align=right|2,17|| align=right|5,568||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16333)||4122 T-2|| align=right|13,5|| align=right|2,768|| align=right|0,051|| align=right|2,89|| align=right|4,604||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16334)||4278 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,171|| align=right|12,70|| align=right|4,170||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16335)||5058 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,787|| align=right|0,119|| align=right|7,17|| align=right|4,652||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16336)||5080 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,141|| align=right|5,75|| align=right|3,452||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16337)||5087 T-2|| align=right|13,2|| align=right|3,109|| align=right|0,089|| align=right|10,29|| align=right|5,480||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16338)||1106 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,488|| align=right|0,170|| align=right|11,82|| align=right|3,925||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16339)||2053 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,127|| align=right|0,159|| align=right|4,05|| align=right|5,529||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16340)||2110 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,537|| align=right|0,147|| align=right|9,34|| align=right|4,040||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16341)||2182 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,241|| align=right|0,098|| align=right|2,61|| align=right|3,353||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16342)||2271 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,948|| align=right|0,075|| align=right|1,13|| align=right|5,060||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16343)||2326 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,519|| align=right|0,046|| align=right|2,29|| align=right|3,998||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16344)||2370 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,816|| align=right|0,151|| align=right|8,21|| align=right|4,726||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16345)||2391 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,919|| align=right|0,083|| align=right|1,47|| align=right|4,985||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16346)||2682 T-3|| align=right|13,2|| align=right|3,075|| align=right|0,096|| align=right|21,89|| align=right|5,392||MBA||11. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16347)||3256 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,944|| align=right|0,071|| align=right|2,36|| align=right|5,051||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16348)||3465 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,047|| align=right|0,146|| align=right|11,03|| align=right|5,318||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16349)||4062 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,715|| align=right|0,077|| align=right|4,66|| align=right|4,472||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(16350)||1964 VZ2|| align=right|14,0|| align=right|3,014|| align=right|0,255|| align=right|2,78|| align=right|5,232||MBA||11. november 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|(16351)||1971 US|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,244|| align=right|2,76|| align=right|3,649||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(16352)||1974 FF|| align=right|14,1|| align=right|2,466|| align=right|0,098|| align=right|5,00|| align=right|3,871||MBA||22. marec 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(16353)||1974 WB|| align=right|14,2|| align=right|2,672|| align=right|0,211|| align=right|11,69|| align=right|4,367||MBA||16. november 1974||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(16354)||1975 SN1|| align=right|13,7|| align=right|2,959|| align=right|0,078|| align=right|3,17|| align=right|5,090||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|16355 Buber||1975 UA1|| align=right|14,6|| align=right|2,593|| align=right|0,170|| align=right|14,40|| align=right|4,175||MBA||29. oktober 1975||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16356)||1976 GV2|| align=right|12,9|| align=right|3,147|| align=right|0,130|| align=right|2,78|| align=right|5,581||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(16357)||1976 UP18|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,184|| align=right|6,42|| align=right|3,485||MBA||22. oktober 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(16358)||1976 YN7|| align=right|12,4|| align=right|2,696|| align=right|0,188|| align=right|13,53|| align=right|4,427||MBA||20. december 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(16359)||1978 VO4|| align=right|14,9|| align=right|2,411|| align=right|0,156|| align=right|3,64|| align=right|3,744||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16360)||1978 VY5|| align=right|14,7|| align=right|2,257|| align=right|0,160|| align=right|2,17|| align=right|3,391||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16361)||1979 MS1|| align=right|14,5|| align=right|2,979|| align=right|0,118|| align=right|2,27|| align=right|5,141||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16362)||1979 MJ4|| align=right|14,5|| align=right|2,584|| align=right|0,190|| align=right|12,89|| align=right|4,152||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16363)||1979 MT4|| align=right|13,6|| align=right|2,564|| align=right|0,164|| align=right|12,37|| align=right|4,106||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16364)||1979 MA5|| align=right|13,5|| align=right|2,977|| align=right|0,108|| align=right|8,54|| align=right|5,136||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16365)||1979 MK5|| align=right|14,9|| align=right|2,588|| align=right|0,086|| align=right|2,64|| align=right|4,164||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16366)||1979 ME7|| align=right|13,6|| align=right|2,568|| align=right|0,161|| align=right|12,39|| align=right|4,115||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(16367)||1980 FS4|| align=right|13,6|| align=right|2,864|| align=right|0,111|| align=right|12,97|| align=right|4,846||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(16368)||1981 DF|| align=right|12,7|| align=right|3,159|| align=right|0,106|| align=right|12,88|| align=right|5,613||MBA||28. februar 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(16369)||1981 DJ|| align=right|14,1|| align=right|3,199|| align=right|0,062|| align=right|8,88|| align=right|5,722||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16370)||1981 DA2|| align=right|14,0|| align=right|3,162|| align=right|0,118|| align=right|6,74|| align=right|5,621||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16371)||1981 DQ3|| align=right|14,0|| align=right|2,689|| align=right|0,147|| align=right|10,50|| align=right|4,409||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16372)||1981 EP1|| align=right|13,0|| align=right|3,144|| align=right|0,173|| align=right|11,57|| align=right|5,574||MBA||7. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(16373)||1981 ES5|| align=right|13,9|| align=right|2,648|| align=right|0,188|| align=right|10,07|| align=right|4,309||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16374)||1981 EA10|| align=right|14,2|| align=right|3,129|| align=right|0,049|| align=right|16,45|| align=right|5,534||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16375)||1981 EM10|| align=right|13,7|| align=right|3,175|| align=right|0,075|| align=right|8,74|| align=right|5,656||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16376)||1981 EX10|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,201|| align=right|7,17|| align=right|4,538||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16377)||1981 EY11|| align=right|15,2|| align=right|2,292|| align=right|0,127|| align=right|6,28|| align=right|3,468||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16378)||1981 ET17|| align=right|14,7|| align=right|2,633|| align=right|0,244|| align=right|1,19|| align=right|4,272||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16379)||1981 EJ18|| align=right|14,4|| align=right|3,155|| align=right|0,132|| align=right|4,60|| align=right|5,603||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16380)||1981 EJ20|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,097|| align=right|8,95|| align=right|4,354||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16381)||1981 EG25|| align=right|14,8|| align=right|2,769|| align=right|0,348|| align=right|9,80|| align=right|4,606||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16382)||1981 ER27|| align=right|15,0|| align=right|2,329|| align=right|0,110|| align=right|7,30|| align=right|3,553||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16383)||1981 EV30|| align=right|14,9|| align=right|2,693|| align=right|0,121|| align=right|3,32|| align=right|4,418||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16384)||1981 ES31|| align=right|14,0|| align=right|3,221|| align=right|0,015|| align=right|13,80|| align=right|5,780||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16385)||1981 EQ32|| align=right|14,2|| align=right|2,690|| align=right|0,305|| align=right|7,40|| align=right|4,412||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16386)||1981 ET34|| align=right|14,9|| align=right|2,670|| align=right|0,295|| align=right|11,63|| align=right|4,361||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16387)||1981 EB37|| align=right|14,5|| align=right|2,689|| align=right|0,031|| align=right|8,22|| align=right|4,409||MBA||11. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16388)||1981 EA39|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,167|| align=right|1,55|| align=right|3,680||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16389)||1981 EC39|| align=right|14,5|| align=right|3,182|| align=right|0,102|| align=right|26,07|| align=right|5,675||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16390)||1981 EG39|| align=right|14,4|| align=right|3,140|| align=right|0,167|| align=right|5,01|| align=right|5,565||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16391)||1981 EM40|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,106|| align=right|3,10|| align=right|4,415||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16392)||1981 EP42|| align=right|15,0|| align=right|2,656|| align=right|0,104|| align=right|3,31|| align=right|4,328||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(16393)||1981 QS|| align=right|14,7|| align=right|2,430|| align=right|0,196|| align=right|5,01|| align=right|3,787||MBA||24. avgust 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|(16394)||1981 QD4|| align=right|12,7|| align=right|2,581|| align=right|0,055|| align=right|13,70|| align=right|4,147||MBA||30. avgust 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(16395)||1981 US14|| align=right|13,8|| align=right|2,451|| align=right|0,143|| align=right|2,65|| align=right|3,836||MBA||23. oktober 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(16396)||1981 UN22|| align=right|14,7|| align=right|2,223|| align=right|0,096|| align=right|2,71|| align=right|3,313||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(16397)||1982 JS2|| align=right|14,4|| align=right|2,291|| align=right|0,098|| align=right|4,67|| align=right|3,468||MBA||15. maj 1982||Observatorij Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|16398 Hummel||1982 SN3|| align=right|14,7|| align=right|2,336|| align=right|0,249|| align=right|3,49|| align=right|3,569||MBA||24. september 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16399)||1983 RF2|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,265|| align=right|7,36|| align=right|4,272||MBA||14. september 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(16400)||1984 SS1|| align=right|14,6|| align=right|2,163|| align=right|0,071|| align=right|3,05|| align=right|3,181||MBA||27. september 1984||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(16401)||1984 SV5|| align=right|13,5|| align=right|3,039|| align=right|0,088|| align=right|9,03|| align=right|5,296||MBA||21. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16402)||1984 UR|| align=right|13,5|| align=right|2,334|| align=right|0,184|| align=right|7,25|| align=right|3,566||MBA||26. oktober 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(16403)||1984 WJ1|| align=right|12,7|| align=right|2,320|| align=right|0,206|| align=right|10,77|| align=right|3,534||MBA||20. november 1984||Caussols||C. Pollas
|-
|(16404)||1985 CM1|| align=right|13,9|| align=right|2,297|| align=right|0,096|| align=right|4,88|| align=right|3,482||MBA||13. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16405)||1985 DA2|| align=right|13,8|| align=right|2,316|| align=right|0,236|| align=right|6,59|| align=right|3,525||MBA||20. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16406)||1985 PH|| align=right|13,8|| align=right|2,751|| align=right|0,281|| align=right|12,49|| align=right|4,563||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|16407 Oiunskij||1985 SV2|| align=right|14,0|| align=right|2,397|| align=right|0,118|| align=right|5,91|| align=right|3,710||MBA||19. september 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(16408)||1986 AB|| align=right|12,7|| align=right|2,740|| align=right|0,199|| align=right|13,70|| align=right|4,535||MBA||11. januar 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(16409)||1986 CZ1|| align=right|14,3|| align=right|2,179|| align=right|0,114|| align=right|4,95|| align=right|3,217||MBA||12. februar 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16410)||1986 QU2|| align=right|13,8|| align=right|2,727|| align=right|0,032|| align=right|3,63|| align=right|4,503||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16411)||1986 QY2|| align=right|13,4|| align=right|2,657|| align=right|0,227|| align=right|15,44|| align=right|4,330||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16412)||1986 WZ|| align=right|14,1|| align=right|2,693|| align=right|0,116|| align=right|2,67|| align=right|4,419||MBA||25. november 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(16413)||1987 BA2|| align=right|12,1|| align=right|2,964|| align=right|0,089|| align=right|12,11|| align=right|5,103||MBA||28. januar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16414)||1987 QO5|| align=right|14,8|| align=right|2,194|| align=right|0,140|| align=right|4,00|| align=right|3,250||MBA||25. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16415)||1987 QE7|| align=right|13,9|| align=right|2,623|| align=right|0,188|| align=right|11,85|| align=right|4,247||MBA||21. avgust 1987||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(16416)||1987 SM3|| align=right|13,8|| align=right|2,196|| align=right|0,105|| align=right|5,95|| align=right|3,255||MBA||25. september 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(16417)||1987 SF5|| align=right|15,4|| align=right|2,217|| align=right|0,148|| align=right|3,24|| align=right|3,299||MBA||30. september 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|16418 Lortzing||1987 SD10|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,056|| align=right|8,11|| align=right|3,433||MBA||29. september 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16419)||1987 SS28|| align=right|14,2|| align=right|2,277|| align=right|0,143|| align=right|4,77|| align=right|3,434||MBA||24. september 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(16420)||1987 UN1|| align=right|13,7|| align=right|2,685|| align=right|0,164|| align=right|12,80|| align=right|4,400||MBA||28. oktober 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16421)||1988 BJ|| align=right|14,6|| align=right|1,931|| align=right|0,064|| align=right|22,83|| align=right|2,683||MBA||22. januar 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(16422)||1988 BT3|| align=right|15,3|| align=right|2,304|| align=right|0,119|| align=right|5,56|| align=right|3,496||MBA||18. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16423)||1988 BZ3|| align=right|13,6|| align=right|2,288|| align=right|0,172|| align=right|5,29|| align=right|3,460||MBA||19. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16424)||1988 CD2|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,129|| align=right|2,00|| align=right|3,501||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16425)||1988 CY2|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,092|| align=right|3,47|| align=right|3,481||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16426)||1988 EC|| align=right|14,1|| align=right|1,934|| align=right|0,100|| align=right|19,30|| align=right|2,689||MBA||7. marec 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(16427)||1988 EB2|| align=right|14,0|| align=right|2,322|| align=right|0,142|| align=right|5,96|| align=right|3,539||MBA||13. marec 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(16428)||1988 RD12|| align=right|12,0|| align=right|5,250|| align=right|0,069|| align=right|3,97|| align=right|12,03||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(16429)||1988 SB2|| align=right|14,4|| align=right|2,264|| align=right|0,134|| align=right|6,71|| align=right|3,406||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(16430)||1988 VB1|| align=right|14,0|| align=right|2,537|| align=right|0,178|| align=right|13,28|| align=right|4,041||MBA||3. november 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(16431)||1988 VH1|| align=right|14,1|| align=right|2,557|| align=right|0,296|| align=right|4,53|| align=right|4,089||MBA||6. november 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(16432)||1988 VL2|| align=right|13,5|| align=right|2,423|| align=right|0,097|| align=right|10,47|| align=right|3,772||MBA||10. november 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(16433)||1988 VX2|| align=right|12,5|| align=right|3,163|| align=right|0,088|| align=right|14,19|| align=right|5,625||MBA||8. november 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16434)||1988 VO3|| align=right|14,4|| align=right|2,563|| align=right|0,249|| align=right|4,91|| align=right|4,104||MBA||11. november 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|16435 Fándly||1988 VE7|| align=right|13,9|| align=right|2,527|| align=right|0,219|| align=right|6,70|| align=right|4,016||MBA||7. november 1988||PiwNica||M. Antal
|-
|(16436)||1988 XL|| align=right|14,2|| align=right|2,488|| align=right|0,133|| align=right|3,06|| align=right|3,924||MBA||3. december 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(16437)||1988 XX1|| align=right|13,4|| align=right|2,583|| align=right|0,188|| align=right|14,43|| align=right|4,150||MBA||7. december 1988||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|16438 Knöfel||1989 AU6|| align=right|14,5|| align=right|2,735|| align=right|0,057|| align=right|4,61|| align=right|4,521||MBA||11. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16439)||1989 BZ|| align=right|12,4|| align=right|2,647|| align=right|0,098|| align=right|12,21|| align=right|4,306||MBA||30. januar 1989||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(16440)||1989 EN5|| align=right|14,5|| align=right|2,311|| align=right|0,093|| align=right|3,99|| align=right|3,512||MBA||2. marec 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|16441 Kirchner||1989 EF6|| align=right|14,0|| align=right|2,722|| align=right|0,035|| align=right|8,93|| align=right|4,491||MBA||7. marec 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16442)||1989 GM1|| align=right|13,9|| align=right|2,613|| align=right|0,207|| align=right|11,79|| align=right|4,224||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16443)||1989 GV1|| align=right|14,6|| align=right|2,267|| align=right|0,157|| align=right|4,95|| align=right|3,413||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16444)||1989 GW1|| align=right|14,2|| align=right|2,236|| align=right|0,187|| align=right|5,44|| align=right|3,344||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16445)||1989 GN3|| align=right|12,8|| align=right|3,195|| align=right|0,187|| align=right|12,14|| align=right|5,711||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16446)||1989 MH|| align=right|12,0|| align=right|2,998|| align=right|0,224|| align=right|11,44|| align=right|5,189||MBA||29. junij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(16447)||1989 RX|| align=right|13,1|| align=right|2,693|| align=right|0,198|| align=right|7,19|| align=right|4,420||MBA||3. september 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(16448)||1989 RV2|| align=right|14,4|| align=right|2,271|| align=right|0,183|| align=right|5,60|| align=right|3,421||MBA||7. september 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(16449)||1989 SO|| align=right|12,2|| align=right|3,183|| align=right|0,169|| align=right|4,88|| align=right|5,679||MBA||29. september 1989||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(16450)||1989 SY2|| align=right|12,8|| align=right|3,207|| align=right|0,101|| align=right|5,87|| align=right|5,742||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16451)||1989 SO3|| align=right|15,3|| align=right|2,399|| align=right|0,184|| align=right|6,21|| align=right|3,716||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|16452 Goldfinger||1989 SE8|| align=right|13,6|| align=right|2,413|| align=right|0,077|| align=right|6,29|| align=right|3,749||MBA||28. september 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(16453)||1989 SW8|| align=right|13,9|| align=right|2,676|| align=right|0,190|| align=right|13,41|| align=right|4,376||MBA||23. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16454)||1989 TT2|| align=right|13,0|| align=right|3,118|| align=right|0,172|| align=right|6,30|| align=right|5,504||MBA||3. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(16455)||1989 TK16|| align=right|14,9|| align=right|2,391|| align=right|0,189|| align=right|2,13|| align=right|3,697||MBA||4. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16456)||1989 UO|| align=right|14,7|| align=right|2,375|| align=right|0,204|| align=right|3,27|| align=right|3,660||MBA||23. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(16457)||1989 VF|| align=right|12,7|| align=right|3,023|| align=right|0,063|| align=right|10,39|| align=right|5,255||MBA||2. november 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16458)||1989 WZ2|| align=right|12,7|| align=right|3,145|| align=right|0,125|| align=right|13,68|| align=right|5,578||MBA||21. november 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|16459 Barth||1989 WE4|| align=right|15,1|| align=right|2,414|| align=right|0,217|| align=right|2,70|| align=right|3,749||MBA||28. november 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(16460)||1989 YF1|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,084|| align=right|8,97|| align=right|4,029||MBA||30. december 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(16461)||1990 BO|| align=right|11,6|| align=right|3,185|| align=right|0,105|| align=right|15,71|| align=right|5,682||MBA||21. januar 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(16462)||1990 DZ1|| align=right|13,9|| align=right|2,465|| align=right|0,091|| align=right|5,94|| align=right|3,871||MBA||24. februar 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|16463 Nayoro||1990 EK|| align=right|13,6|| align=right|2,540|| align=right|0,302|| align=right|7,41|| align=right|4,048||MBA||2. marec 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16464)||1990 EV1|| align=right|14,3|| align=right|2,348|| align=right|0,133|| align=right|9,17|| align=right|3,596||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16465)||1990 FV1|| align=right|16,0|| align=right|1,826|| align=right|0,213|| align=right|24,28|| align=right|2,467||MBA||24. marec 1990||Observatorij Palomar||J. Mueller
|-
|16466 Piyashiriyama||1990 FJ2|| align=right|12,5|| align=right|2,678|| align=right|0,118|| align=right|11,96|| align=right|4,382||MBA||29. marec 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(16467)||1990 FD3|| align=right|12,2|| align=right|3,145|| align=right|0,039|| align=right|15,68|| align=right|5,576||MBA||16. marec 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16468)||1990 HW1|| align=right|13,5|| align=right|2,558|| align=right|0,058|| align=right|15,27|| align=right|4,092||MBA||27. april 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(16469)||1990 KR|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,232|| align=right|11,69|| align=right|4,051||MBA||21. maj 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(16470)||1990 OM2|| align=right|15,0|| align=right|2,228|| align=right|0,208|| align=right|6,61|| align=right|3,326||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16471)||1990 OR3|| align=right|13,6|| align=right|2,389|| align=right|0,096|| align=right|5,63|| align=right|3,691||MBA||27. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16472)||1990 OE5|| align=right|13,8|| align=right|2,779|| align=right|0,179|| align=right|7,17|| align=right|4,633||MBA||27. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16473)||1990 QF2|| align=right|13,1|| align=right|2,880|| align=right|0,049|| align=right|3,11|| align=right|4,887||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16474)||1990 QG3|| align=right|16,6|| align=right|2,238|| align=right|0,302|| align=right|1,66|| align=right|3,348||MBA||28. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16475)||1990 QS4|| align=right|14,5|| align=right|2,218|| align=right|0,118|| align=right|5,53|| align=right|3,303||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16476)||1990 QU4|| align=right|14,2|| align=right|2,286|| align=right|0,194|| align=right|6,59|| align=right|3,456||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16477)||1990 QH5|| align=right|14,9|| align=right|2,192|| align=right|0,081|| align=right|3,72|| align=right|3,244||MBA||25. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16478)||1990 QS6|| align=right|15,5|| align=right|2,215|| align=right|0,139|| align=right|3,10|| align=right|3,297||MBA||20. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16479)||1990 QK7|| align=right|13,2|| align=right|2,980|| align=right|0,106|| align=right|10,41|| align=right|5,143||MBA||20. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16480)||1990 QN7|| align=right|14,2|| align=right|2,380|| align=right|0,190|| align=right|2,73|| align=right|3,671||MBA||20. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16481)||1990 QU7|| align=right|13,5|| align=right|2,909|| align=right|0,187|| align=right|2,38|| align=right|4,962||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16482)||1990 QK8|| align=right|13,8|| align=right|3,000|| align=right|0,073|| align=right|2,22|| align=right|5,195||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16483)||1990 QX8|| align=right|13,7|| align=right|2,894|| align=right|0,076|| align=right|2,12|| align=right|4,923||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16484)||1990 QJ9|| align=right|13,8|| align=right|2,910|| align=right|0,018|| align=right|2,89|| align=right|4,963||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16485)||1990 RG2|| align=right|12,9|| align=right|3,161|| align=right|0,223|| align=right|10,61|| align=right|5,619||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16486)||1990 RM3|| align=right|14,6|| align=right|2,252|| align=right|0,148|| align=right|6,42|| align=right|3,378||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16487)||1990 RV5|| align=right|13,9|| align=right|2,304|| align=right|0,150|| align=right|4,73|| align=right|3,496||MBA||8. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(16488)||1990 RX8|| align=right|14,5|| align=right|2,202|| align=right|0,194|| align=right|4,98|| align=right|3,266||MBA||13. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16489)||1990 SG|| align=right|13,5|| align=right|3,190|| align=right|0,104|| align=right|20,31|| align=right|5,696||MBA||17. september 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(16490)||1990 ST2|| align=right|14,5|| align=right|2,269|| align=right|0,236|| align=right|2,08|| align=right|3,417||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16491)||1990 SA3|| align=right|14,5|| align=right|2,255|| align=right|0,150|| align=right|6,74|| align=right|3,385||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(16492)||1990 SQ5|| align=right|14,5|| align=right|2,319|| align=right|0,137|| align=right|4,55|| align=right|3,531||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16493)||1990 SB6|| align=right|14,1|| align=right|2,942|| align=right|0,111|| align=right|3,28|| align=right|5,044||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16494)||1990 SP8|| align=right|13,1|| align=right|3,055|| align=right|0,041|| align=right|10,38|| align=right|5,338||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16495)||1990 SR8|| align=right|15,9|| align=right|2,221|| align=right|0,070|| align=right|4,90|| align=right|3,309||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16496)||1990 SS8|| align=right|13,7|| align=right|2,975|| align=right|0,094|| align=right|10,51|| align=right|5,131||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16497)||1990 SU8|| align=right|14,5|| align=right|2,208|| align=right|0,209|| align=right|6,41|| align=right|3,279||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16498)||1990 SX8|| align=right|13,1|| align=right|2,771|| align=right|0,104|| align=right|17,25|| align=right|4,612||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16499)||1990 SU9|| align=right|14,8|| align=right|2,284|| align=right|0,108|| align=right|4,52|| align=right|3,450||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(16500)||1990 SX10|| align=right|13,6|| align=right|2,316|| align=right|0,081|| align=right|5,82|| align=right|3,524||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov